Безовица може бити:

 Безовица (Војник), насеље у Општини Војник у Словенији
 Безовица (Копар), насеље у Општини Копар у Словенији